Terras altas — região de planaltos
 Terras Altas (Escócia)
 Terras Altas da Eritreia
 Terras Altas da Islândia
 Terras Altas da Mantiqueira — circuito turístico em Minas Gerais, Brasil
 Região das Terras Altas — Papua-Nova Guiné
 Terras Altas do Centro — Vietname
 Linha vulcânica dos Camarões

Desambiguações de topônimos